Patty Pravo – cantante italiana
 Patty Pravo – album dell'omonima cantante del 1968
 Patty Pravo – album dell'omonima cantante del 1970
 Patty Pravo – album dell'omonima cantante del 1976
 Patty Pravo - Discografia illustrata – biografia della cantante italiana scritta da Fernando Fratarcangeli